Poststelle bezeichnet: 

 Poststelle (Organisationseinheit), eine Abteilung in Organisationen
 Poststelle (Postamt), eine ehemalige Dienststelle der Postbehörden